Орля — многозначный термин.

Населённые пункты

Республика Беларусь 
 Орля — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Орля — агрогородок в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Орля — деревня в Жиздринском районе Калужской области.
 Орля — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Орля — деревня в Перемышльском районе Калужской области.

Польша 
 Орля — деревня в составе Бельского повята Подляского воеводства.
 Орля — сельская гмина (волость) Бельский повят, Подляское воеводство.

Румыния 
 Орля — коммуна в жудеце Олт, Румыния.

Другое 
 Орля — польский дворянский герб.
 Орля ́ () — повесть Ги де Мопассана.